Stenoponia är ett släkte av loppor. Stenoponia ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mullvadsloppor
Stenoponia